Медак се може односити на:

 Медак, насеље града Госпића, Хрватска

или:

 Медак (Београд)
 Медак I
 Медак II
 Медак III